Rajd Arktyczny 2021 (Arctic Rally Finland Powered by CapitalBox 2021) – 57. edycja Rajdu Arktycznego. Był to rajd samochodowy odbywający się od 26 do 28 lutego 2021 roku na terenie Finlandii. Składał się z 10 odcinków specjalnych rozegranych na lodzie i śniegu. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Rovaniemi. Była to druga runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2021, rajd dołączony został do cyklu WRC w wyniku odwołania Rajdu Szwecji. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach  WRC, WRC2 i WRC3. Rajd Arktyczny w roku 2021 został rozegrany dwukrotnie, pierwszy raz w styczniu jako pierwsza runda Rajdowych Mistrzostw Finlandii i drugi raz w lutym jako druga runda WRC.

Zawody wygrał Estończyk Ott Tänak, który prowadził od startu do mety, wygrywając pięć z dziesięciu odcinków specjalnych. Była to dla niego czternasta wygrana w mistrzostwach świata i 31 podium. Na drugim miejscu ze stratą 17,5 sekundy przyjechał Fin Kalle Rovanperä, który po raz drugi zawitał na podium WRC. Rovanperä dzięki temu został najmłodszym liderem mistrzostw świata w historii. Trzecie miejsce zajął ponownie Belg Thierry Neuville, który stracił do zwycięzcy niecałe 20 sekund. Neuville pojawił się w pierwszej trójce mistrzostw po raz 45. Dla marki Hyundai było to 18 zwycięstwo w mistrzostwach świata i 70 podium.

W rajdzie w kategorii WRC zadebiutował Szwedzki kierowca Oliver Solberg, którego pilotował Sebastian Marshall. Solberg jadący Hyundaiem i20 Coupe WRC zajął siódme miejsce tracąc do szóstego zaledwie 1,2 sekundy. Z dwóch polskich zawodników startujących w tej imprezie w kategorii WRC3, Michał Sołowow zajął dziewiąte miejsce, a Adrian Chwietczuk debiutując w mistrzostwach świata przyjechał na dwunastej pozycji.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 55 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS10

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej, WRC2 oraz WRC3 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RSMŚ 2021 po 2 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

WRC3

Uwaga:

Przypisy 

Rajd Arktyczny
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2021
2021 w Finlandii